Osbornia kan syfta på:

 Osbornia (djur) – ett släkte insekter
 Osbornia (växter) – ett släkte växter